Коммуна — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Новосельского сельского поселения. Население — 36 жителей (2007 год).

Географическое положение  
Расположена в восточной части области в 2,5 км к северо-востоку от Вязьмы, в 1 км южнее автодороги . В 1 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Зубаревка на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

В 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Сталино Вяземского сельского района переименована в деревню Коммуна.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)